Znenahlik ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Znenahlik (* 1963), österreichischer Eishockeyspieler, Sohn von Walter Znenahlik 
 Walter Znenahlik (* 1935), österreichischer Eishockeyspieler